Velika nagrada Avstralije 1987 je bila šestnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1987. Odvijala se je 15. novembra 1987.

Dirka 

|-
! 1
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 82
| 1:52:56,144
| 1
| 9
|-
! 2
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 82
| + 1:07,884
| 6
| 6
|-
! 3
| 20
|  Thierry Boutsen
| Benetton-Ford
| 81
| +1 krog
| 5
| 4
|-
! 4
| 3
|  Jonathan Palmer
| Tyrrell-Ford
| 80
| +2 kroga
| 19
| 3
|-
! 5
| 29
|  Yannick Dalmas
| Larrousse-Ford
| 79
| +3 krogi
| 21
| 2
|-
! 6
| 14
|  Roberto Moreno
| AGS-Ford
| 79
| +3 krogi
| 25
| 1
|-
! 7
| 10
|  Christian Danner
| Zakspeed
| 79
| +3 krogi
| 24
|  
|-
! 8
| 8
|  Andrea de Cesaris
| Brabham-BMW
| 78
| Zavrten
| 10
|  
|-
! 9
| 5
|  Riccardo Patrese
| Williams-Honda
| 76
| Puščanje olja
| 7
|  
|-
! DSQ
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Honda
| 82
| Diskvalifikacija
| 4
|  
|-
! Ods
| 6
|  Nelson Piquet
| Williams-Honda
| 58
| Zavore
| 3
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ivan Capelli
| March-Ford
| 58
| Zavrten
| 23
|  
|-
! Ods
| 1
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 53
| Zavore
| 2
|  
|-
! Ods
| 18
|  Eddie Cheever
| Arrows-Megatron
| 53
| Pregrevanje
| 11
|  
|-
! Ods
| 2
|  Stefan Johansson
| McLaren-TAG
| 48
| Zavore
| 8
|  
|-
! Ods
| 19
|  Teo Fabi
| Benetton-Ford
| 46
| Zavore
| 9
|  
|-
! Ods
| 23
|  Adrian Campos
| Minardi-Motori Moderni
| 46
| Prenos
| 26
|  
|-
! Ods
| 30
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Ford
| 45
| El. sistem
| 17
|  
|-
! Ods
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Megatron
| 41
| Vžig
| 20
|  
|-
! Ods
| 7
|  Stefano Modena
| Brabham-BMW
| 31
| Odstop
| 15
|  
|-
! Ods
| 26
|  Piercarlo Ghinzani
| Ligier-Megatron
| 26
| Vžig
| 22
|  
|-
! Ods
| 11
|  Satoru Nakadžima
| Lotus-Honda
| 22
| Vzmetenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 17
|  Derek Warwick
| Arrows-Megatron
| 19
| Prenos
| 12
|  
|-
! Ods
| 9
|  Martin Brundle
| Zakspeed
| 18
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 4
|  Philippe Streiff
| Tyrrell-Ford
| 6
| Zavrten
| 18
|  
|-
! Ods
| 24
|  Alessandro Nannini
| Minardi-Motori Moderni
| 0
| Trčenje
| 13
|  
|-
! DNQ
| 21
|  Alex Caffi
| Osella-Alfa Romeo
| -
| 
| 27
|  
|}

Opombe 
 Ayrton Senna - je končal kot drugi, toda bil diskvalificiran zaradi nelegalnih prednjih zavor.

Formula 1 sezona 1987
1987